Basso har flere betydninger:

 Ivan Basso (født 1977) – en italiensk tidligere cykelrytter
 Marino Basso (født 1943) – en tidligere italiensk professionel landevejscykelrytter